SEAT Panda, automòbil 
 Zoologia:
 Panda vermell, dues espècies de petits animals de color vermell de la família dels ailúrids
 Panda gegant, gran mamífer de la família dels úrsids amb el pel blanc i negre